Die nachfolgende Liste enthält alle Test Matches (Länderspiele) der irischen Rugby-Union-Nationalmannschaft der Männer. Irland bestritt das erste offizielle Test Match am 15. Februar 1875 gegen England.

Übersicht der Test Matches 
Legende
 Erg. = Ergebnis
 n. V. = nach Verlängerung
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 N = Spiel auf neutralem Platz
 Hintergrundfarbe grün = Sieg
 Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
 Hintergrundfarbe rot = Niederlage

Erläuterung der frühen Ergebnisnotation:
 D = Drop Goal
 G = Goal
 T = Try (Versuch)

1875–1889

1890–1899

1900–1914

1920–1929

1930–1939

1947–1959

1960–1969

1970–1979

1980–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2019

2020–2029

Länderspiele ohne Test-Match-Status 
Die Mitgliedsverbände des International Rugby Board, darunter auch die Irish Rugby Football Union (IRRU), erkannten den Begegnungen mit Nichtmitgliedern lange Zeit nicht den vollen Status als Test Match zu – auch rückwirkend nicht. Partien im Rahmen der Victory Internationals gelten nicht als Test Matches, ebenso sämtliche Begegnungen mit den Barbarians.

Statistik 
(Stand: 29. November 2022)

Gegner bei Test Matches

Bilanz der Test Matches

Spielstädte

Weblinks 
 Irish Rugby Football Union (englisch)
 Ergebnisübersicht auf rugbyarchive.net
 Spiele der irischen Nationalmannschaft auf rugbydata.com
 Ergebnisliste auf espnscrum.com

Rugby Union (Irland)
Irland